Puzieux je název dvou obcí ve Francii:

 Puzieux (Moselle) – obec v departementu Moselle
 Puzieux (Vosges) – obec v departementu Vosges